Argyroúpoli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Argyroúpoli (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Argyroúpoli (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar